Ponte Morandi bzw. Morandi-Brücke ist der Name folgender Brücken in Italien:

 Ponte Morandi, anderer Name für den Polcevera-Viadukt, 2018 eingestürzte Autobahnbrücke in Genua
 Ponte Morandi, anderer Name für das Viadotto Ansa del Tevere, Autobahnbrücke in Rom
 Ponte Morandi, anderer Name für die Ponte Bisantis, Straßenbrücke in Catanzaro, Kalabrien
 Ponte Morandi (Toskana), Fußgängerbrücke über den Lago di Vagli